1388 км, 1388-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1388 км — пост, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 651258.
 1388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика	Башкортостан). Код 659921.
 1388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская	область). Код 514224.